Bundestagswahlkreis 108 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Neuss I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hagen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Minden (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Detmold (1949 bis 1961)